Zatar steht für:
 eine arabische Gewürzmischung, siehe Zatar (Gewürzmischung)
 den arabischen Namen für Thymiane

Zatar ist der Familienname folgender Personen:
 Osama Zatar (* 1980), palästinensischer Künstler